Bandstaartsierragors
 Grijsborstsierragors
 Grijskapsierragors
 Loodkleurige sierragors
 Patagonische sierragors
 Punasierragors
 Roodrugsierragors
 Rouwsierragors
 Witkeelsierragors
 Zwarte sierragors
 Zwartkapsierragors